Název Košiarsky potok má více vodních toků:

 Košiarsky potok (přítok Bystrice) – pravostranný přítok Bystrice na Slovensku v okrese Banská Bystrica
 Košiarsky potok (přítok Radomky) – pravostranný přítok Radomky na Slovensku v okrese Svidník
 Košiarsky potok (přítok Výravy) – levostranný přítok Výravy na Slovensku v okrese Medzilaborce